Ženská dvouhra Mallorca Open 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do singlové soutěže mallorského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Tatjana Mariová, která do turnaje nezasáhla.

V úvodním kole neproměnila česká kvalifikantka Tereza Martincová mečbol proti semifinalistce z French Open 2019 Amandě Anisimovové a prohrála ve třech sadách.

Vítězkou se stala sedmá nasazená Američanka Sofia Keninová, jež ve finále za 2.45 hodin zdolala švýcarskou turnajovou trojku Belindu Bencicovou po třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 6–4. Dvacetiletá Keninová přitom odvrátila o dva roky starší soupeřce tři mečboly. V probíhající sezóně si po triumfu na Hobart International připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour a první z trávy.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mallorca Open
Tenis ve Španělsku v roce 2019
WTA Tour 2019